Mélicocq peut être :
 Mélicocq : une ville du département de l'Oise. 
 François Joseph Alexandre de La Fons, baron de Mélicocq (1802-1867), un archiviste, archéologue et naturaliste.